Taraco bezeichnet:

 Taraco – Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien
 Taraco-Halbinsel – Halbinsel am Titicacasee, Bolivien
 Municipio Taraco – ein Landkreis im Departamento La Paz, Bolivien
 Taraco (Railaco) – Suco Taraco in Osttimor
 Taraco (Huancané) – Ort und Distrikt in Peru